Guilly, commune française de l'Indre
 Guilly, commune française du Loiret
 voir aussi : Démographie de Guilly